

Sigle 
 Alternativa Socialista-Verdi – partito politico svizzero
 American Standard Version – una delle traduzioni della Bibbia in inglese contemporanee
 Approccio sistemico vitale al governo delle imprese
 Archivio segreto vaticano – archivio centrale della Santa Sede
 Voltammetria di ridissoluzione anodica (dall'inglese anodic stripping voltammetry) – tecnica elettroanalitica

Codici 
 ASV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amboseli (Kenya)
 asv – codice ISO 639-3 della lingua asoa

Musica 
 ASV Records – etichetta discografica britannica